Bitkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Bitkowo (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Bittkowen, 1938 bis 1945 Bittkau, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Bitkowo (Filipów), Dorf im Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien